Демирель — турецкая фамилия. Известные носители:

 Демирель, Бекташ (имя при рождении Висита Асанов) (род. 1976) — турецкий дзюдоист чеченского происхождения, чемпион и призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионата мира.
 Демирель, Волкан (род. 1981) — турецкий футбольный вратарь.
 Демирель, Назмийе (1927—2013) — супруга президента Турции Сулеймана Демиреля.
 Демирель, Сулейман (1924—2015) — турецкий политик, экс-президент Турции.